Subiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Subowka/Зубовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Subiwka (Krasnokutsk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Subiwka (Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Subiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Subiwka (Mukatschewo)